

Geografia 
 Ahr  – fiume tributario del Reno (Germania)
 Ahr (in italiano Aurino) – fiume della provincia di Bolzano (Italia)

Sigle 
 Associazione Hosters e Registrars – associazione di operatori internet che si occupano di hosting e servizi affini.
 Recettore degli idrocarburi arilici

Codici 
 ahr – codice ISO 639-3 della lingua ahirai